Weitersdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Weitersdorf (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Ansbach Bayern
 Weitersdorf (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Weitersdorf (Gemeinde Eggendorf), Ort bei Eggendorf im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
sowie:
 Schloß Weitersdorf, Oberösterreich 

Siehe auch: 
 Oberweitersdorf, Unterweitersdorf